Váradi Tamás (1931– ) orvos
Váradi Tamás (1951– ) nyelvész
Váradi Tamás (1982– ) zenész